Дискография группы Калинов Мост.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Кооперации 
 «Серебро и слёзы» — трибьют-альбом, посвященный памяти Александра Башлачёва, записанный в 2010 году и выпущенный в ноябре 2014 года. Автором идеи и почти всех аранжировок является Дмитрий Ревякин и его группа Калинов мост, они же записали большую часть аккомпанемента.
«Tribute Калинов мост» — трибьют, посвященный самой группе. Вышел в 2016 году.
«Tribute Калинов мост 2018» — вторая часть трибьюта. Вышла 22 декабря 2018 года..

Видеоальбомы (DVD)

Переиздания

Серия «Быль» от Moroz Records
Данная серия выпущена лейблом Moroz Records в 1997 году, большинство записей издано впервые. Заявленные на обложках дисков серии альбомы «Выворотень», «Узарень», «Ливень», «Пояс Ульчи», «Травень» переизданы не были. Выпущенные диски серии:

«Калинов мост»

Дмитрий Ревякин

Юбилейное переиздание от Real Records 
Данное переиздание вышло к 20-летию группы в 2006 году и включает в себя 18 дисков на 30 CD. В дополнение к альбомам в переиздание было включено большое количество ранее неизданных студийных и концертных записей, а также видеоклипы группы .

См. также 
 Дискография Дмитрия Ревякина

Примечания

Ссылки 
  Альбомы группы «Калинов Мост» на официальном сайте
 Альбомы группы «Калинов Мост» на сайте discogs.com
 Екатерина Борисова. Двигаться, чтобы согреться (обзор творчества к 20-летию)

Калинов Мост
Калинов Мост